Newark – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex, część ścisłego zespołu miejskiego Nowego Jorku, siedziba wielkiego międzynarodowego portu lotniczego Newark-Liberty

 Newark – miejscowość w Peterborough, w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Newark-on-Trent – historyczne miasto w Wielkiej Brytanii nad rzeką Trent, od którego wywodzi się nazwa miasta w New Jersey jak i pośrednio lub bezpośrednio pozostałe.
 Newark – civil parish w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Newark Liberty International Airport – lotnisko międzynarodowe, jedno z trzech głównych obsługujących centrum Nowego Jorku

Inne miejscowości w USA:
 Newark – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Newark – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Newark – miasto w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Newark – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Newark – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Worcester
 Newark – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Knox
 Newark – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Newark – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Newark – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wise
 Newark – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Newark – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
Gminy w USA:
 Newark (ang. Newark Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Newark (ang. Newark Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Newark (ang. Newark Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Newark (ang. Newark Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Newark (ang. Newark Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Newark (ang. Newark Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Newark (ang. Newark Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Newark (ang. Newark Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
Miasta dawniej znane jako Newark:
 Niagara-on-the-Lake – w prowincji Ontario w Kanadzie, kiedyś Newark
 Port Glasgow – miasto w Szkocji było znane jako Newark do 1667 roku